Future Shock puede referirse a:

 Future Shock, título original de «El shock del futuro», novela del futurólogo Alvin Toffler.
 Future Shock, canción del disco Fright Night, del grupo finlandés de power metal melódico Stratovarius.
 Future Shock, álbum de estudio del músico Herbie Hancock.